Гордиджани (; распространённое ошибочное написание: Гордиджиани) —  итальянская фамилия.

Известные носители 
 Гордиджани, Джованни Баттиста (1795—1871) — итальянский оперный певец.
 Гордиджани, Луиджи (1800—1860) — итальянский музыкант, брат Д. Б. Гордиджани.
 Гордиджани, Микеле (1835—1909) — итальянский художник, сын Л. Гордиджани.

Примечания